Río Cuarto puede hacer referencia:
 a Río Cuarto (ciudad), ciudad de la provincia de Córdoba, Argentina;
 al río Cuarto (río), curso de agua de Argentina, que da nombre a la ciudad anterior;
 a los cráteres de Río Cuarto, accidente geográfico de Argentina;
 al departamento Río Cuarto, división administrativa de la provincia de Córdoba, Argentina;
 al cantón de Río Cuarto, cantón de Costa Rica; o
 a la batalla de Río Cuarto, enfrentamiento de las guerras civiles argentinas ocurrido el 23 de junio de 1821 en el departamento Río Cuarto, Córdoba.